Lotterbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Lotterbächle (Rench), linker Zufluss der Rench nach Unter-Freiersbach, Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis
 Lotterbächle (Starzel), linker Zufluss der Starzel (zum Neckar) nach Jungingen, Zollernalbkreis

Siehe auch:
 Lotterbach